Der Rogers Cup 2007 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. August 2007 in Montreal stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das sechste von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der dieses Jahr im Finale Novak Đoković unterlag. Đoković hatte zuvor auch Nadal geschlagen. Für ihn war es der zweite Masters-Titel und der sechste Titel insgesamt.
Die Titelverteidiger im Doppel, Bob und Mike Bryan, schieden dieses Jahr im Halbfinale gegen die späteren Turniersieger Mahesh Bhupathi und Pavel Vízner aus. Bhupathi gewann damit bereits seinen vierten Titel beim Turnier, während Vízner seinen einzigen Masters-Titel errang. Es war der einzige Titel der beiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am besten gesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Montreal